Науру — многозначное слово.
 Науру — карликовое государство в западной части Тихого океана (Республика Науру).
 Науру — остров в Тихом океане.
 Науру — микронезийский народ.
 Науруанский язык — микронезийский язык.
 Науру – посёлок в Танзании.